Волька — топоним

Беларусь 
 Волька  — деревня, Вольковский сельсовет, Ивацевичский район, Брестская область
 Волька  — деревня,  Ольховский сельсовет, Ляховичский район, Брестская область

Россия
Волька — река в России

См. также 
 Волька (Костыльков) из повести «Старик Хоттабыч»
 Владимир (имя)